Маркус Чонг (, при рождении Маркус Уайатт; род. 8 июля 1967, Сиэтл, Вашингтон) — американский киноактёр, наиболее известный по роли оператора Тэнка в первой части трилогии «Матрица».

Биография 

Маркус Чонг родился в Сиэтле, США.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки